Echo, latin szó a görög ekhó után, jelentése: visszhang
 Ekhó nimfa a görög mitológiában
 echo parancs
 Echo, magyar könnyűzenei együttes
 Echo Leona Lewis albuma
 Echo Terry Moore képregénye
 Echo TV, magyar tévécsatorna
 Echo-1, amerikai műhold
 60 Echo aszteroida
 Echo - folyóirat Pécsett

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Echo (Alabama)
 Echo (Inyo megye, Kalifornia)
 Echo (Mendocino megye, Kalifornia)
 Echo (Kentucky)
 Echo (Louisiana)
 Echo (Minnesota)
 Echo (Nyugat-Virginia)
 Echo (Oregon)
 Echo (Pennsylvania)
 Echo (Utah)
 Echo (Texas)
 Echo Township (Michigan)
 Echo Township (Yellow Medicine megye, Minnesota)